Air Niamey était une compagnie aérienne basée à Niamey, au Niger, à l'aéroport international Diori Hamani.

Histoire 
Elle a été formé pour succéder à Air Niger, qui n'exploitait auparavant l'équipement ACMI que pendant les périodes du Hajj et de l'Omra, mais était alors censé exploiter des vols réguliers vers Djeddah (Arabie saoudite) ainsi que d'entamer des opérations intérieures au Niger. Air Niameya rapidement disparue.

Flotte 
Air Niamey a exploité l'avion suivant :

 1 Airbus A320-200

Références 

Entreprise ayant son siège à Niamey